(1884-1958), journaliste, réalisateur et scénariste italien,
  (1926-2014), homme politique italien, 
  (1883-1951), journaliste, écrivain et traducteur italien, 
  (1880-1968), compositeur italien, 
 Julien Giovannetti (1914-1966), chanteur français,
  (1934-), évêque italien, 
 Luciano Giovannetti (1945-), tireur sportif italien,
 Marco Giovannetti (1962-), coureur cycliste italien,
 Matteo Giovannetti (1322-1368), peintre italien, 
 Michel Giovannetti (1970-), musicien français.
  (1984-), actrice italienne. 

Patronyme italien